

Persone
Sabini – antica nobile famiglia di Altamura
Charles Sabini – criminale italo-inglese
Giovanni Sabini (1873-1949) – magistrato, docente e politico italiano

Società
Sabini – antico popolo dell'Italia centrale
Sabini – abitanti attuali della Sabina
Sabini – antichi abitanti della Val Sabbia

Altro
Monti Sabini – sottogruppo montuoso del subappennino laziale